Sloezjba Vnesjnej Razvedki, Dienst Buitenlandse veiligheid van Rusland
 Stichting Vrije Recreatie, kamperen bij de boer
 Sportvis Vangsten Registratie, vangstenlogboek voor sportvissers